Ribera Alta puede referirse a:

 La comarca aragonesa de Ribera Alta del Ebro, España;
 La comarca navarra de la Ribera Alta, España;
 La comarca valenciana de Ribera Alta, España;
 El municipio alavés de Ribera Alta, España;
 La aldea de Ribera Alta, perteneciente al municipio jiennense de Alcalá la Real, España.